Keith Hart (antropoloog), een Brits wetenschapper gespecialiseerd in economische antropologie
 Keith Hart (showworstelaar), een Canadees voormalig brandweerman en professioneel worstelaar